Stati Uniti d'America
East Providence – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
East Providence – città della Contea di Providence, Rhode Island